Ла Ноче Буена има више значења:

 Ла Ноче Буена (Успанапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Ноче Буена (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику